Парламентарните избори за XIV обикновено народно събрание в Княжество България са проведени на 25 май 1908 г. Спечелени са от управляващата Демократическа партия с абсолютно мнозинство в Народното събрание. Александър Малинов продължава да бъде министър-председател на България.

Земеделците от БЗНС се завръщат като втората по големина група в парламента.

Избрани са 203 народни представители при активност от 50,2%.

Резултати

Източници 

1908
История на България (1878 – 1918)
Избори през 1900-те
1908